Бійцівський клуб (роман) — роман американського автора Чака Паланіка.
 Бійцівський клуб (фільм) (1999 рік) — фільм режисера Девіда Фінчера за однойменним романом.
 Бійцівський клуб (телепередача) — телепередача українського телеканалу Інтер.
 Бійцівський клуб — 20-й епізод сьомого сезону серіалу «Цілком таємно».